Пунт:

 Пунт (Земля Пунт) — известная древним египтянам территория в Восточной Африке.
 Пунт — вогнутое донышко винной бутылки.
 Пунт, Ян (1711–1779) — нидерландский художник.

См. также 

 Пунтленд